Брезан је лужичкосрпско презиме:

 Јан Брезан (1488—1549) био је немачки теолог и реформатор лужичкосрпског порекла, види Јохан Брисман.
 Јуриј Брезан (1916—2006) лужичкосрпски је писац.
 Јуриј Брезан (антифашиста) (1900—1948) лужичкосрпски је антифашиста.
 Миклавш Брезан (1899—1949) лужичкосрпски је сељак.

Види још 

 Вацлав Бржезан (1568—1618) био је чешки архивиста, библиотекар и историограф.

Лужичкосрпска презимена